

Astronomia 
Lau – cratere meteoritico di Marte
10811 Lau – asteroide della fascia principale

Codici 
 LAU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Mwana / Manda di Lamu (Kenya)
 lau – codice ISO 639-3 della lingua laba

Geografia
 Lau – fiume dei Pirenei Atlantici, affluente di destra del gave d'Ossau (Francia)
 Lau o Loou – fiume dei Pirenei atlantici, affluente di destra del gave de Pau (Francia)
 Lau – fiume dei Pirenei atlantici, affluente di sinistra del Luy de France (Francia)
 Lau – Local government area della Nigeria
 Isole Lau – arcipelago delle Figi
 Lau-Balagnas – comune degli Alti Pirenei (Francia)

Persone
Andy Lau – attore e cantante cinese
Carina Lau – attrice e cantante cinese naturalizzata canadese
David Lau – rabbino israeliano, figlio di Yisrael Meir
Frederick Lau – attore tedesco
Henry Lau – violinista, cantante e ballerino canadese naturalizzato cinese
Joseph Lau – imprenditore hongkonghese
Maggie Lau – attrice e cantante cinese
Sean Lau – attore cinese
Yisrael Meir Lau – rabbino israeliano
Winnie Lau – attrice e cantante cinese

Religione 
Lau – spiriti temuti dagli andamanesi

Sigle 
 Lebanese American University – università libanese
 Local administrative unit – unità amministrativa locale

Altro 
 LAU – targa automobilistica del Nürnberger Land (Germania)